Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова — победительницы турнира.

Общая информация 
Первым номером посева на турнире стал французский дуэт Каролин Гарсия и Кристина Младенович. Они, не уступив на пути к решающему матчу ни сета, проиграли в решающий момент № 12 посева Бетани Маттек-Сандс и Луции Шафаржовой. Для них этот тиул стал третьим совместным на турнирах серии Большого шлема. Прошлогодние чемпионки Саня Мирза и Мартина Хингис не защищали свой титул, однако обе приняли участие в турнире. Мирза в паре с Барборой Стрыцовой была посеяна на турнире под седьмым номером и добралась до четвертьфинала. Хингис в дуэте с Коко Вандевеге начинала шестым номером посева и дошла до полуфинала. Обе команды проиграли дуэту Гарсии и Младенович.

Посев 

  Каролин Гарсия /  Кристина Младенович (Финал)
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань (Второй раунд)
  Тимея Бабош /  Ярослава Шведова (Третий раунд)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Третий раунд)
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Полуфинал)
  Коко Вандевеге /  Мартина Хингис (Полуфинал)
  Саня Мирза /  Барбора Стрыцова (Четвертьфинал)
  Юлия Гёргес /  Каролина Плишкова (Третий раунд)
  Ракель Атаво /  Абигейл Спирс (Первый раунд)
  Ваня Кинг /  Моника Никулеску (Третий раунд)
  Сюй Ифань /  Чжэн Сайсай (Третий раунд)
 ''' Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова (Титул)
  Андрея Клепач /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
  Анастасия Родионова /  Дарья Юрак (Второй раунд)
  Кики Бертенс /  Юханна Ларссон (Второй раунд)
  Барбора Крейчикова /  Катерина Синякова (Четвертьфинал)

 Специальные приглашения в основу (WC) и (PR) 

  Кэтрин Беллис /  Джулия Босеруп (Первый раунд)
  Эшли Вейнхольд /  Кейтлин Хуриски (Первый раунд)
  Жаклин Како /  Даниэлла Лао (Первый раунд)
  Кортни Киган /  Брук Остин (Первый раунд)
  Саманта Кроуфорд /  Джессика Пегула (Первый раунд)
  Эйжа Мухаммад /  Тейлор Таунсенд (Четвертьфинал)
  Джада Харт /  Эна Сибахара (Первый раунд)
  Михаэлла Крайчек /  Хезер Уотсон ''(PR, второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые